Die ukrainische Dynamische-Pyramide-Meisterschaft 2010 war ein Billardturnier in der Disziplin Dynamische Pyramide, das vom 10. bis 14. März 2010 im BK Abrykos in Krywyj Rih stattfand.

Ukrainische Meisterin wurde Aljona Afanassjewa, die im Finale Marija Pudowkina mit 5:1 besiegte. Den dritten Platz belegten Wiktorija Iwanowa und Natalija Talowa. Titelverteidigerin Sarjana Prytuljuk schied in der Vorrunde aus.

Bei den Herren setzte sich Jewhen Talow im Endspiel gegen Wadym Korjahin mit 6:2 durch. Andrij Senyk und Maksym Kolenko kamen auf den dritten Rang. Der Vorjahressieger Jaroslaw Wynokur schied im Achtelfinale gegen Jewhen Palamar aus.

Herrenturnier

Modus 
Die 74 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
64 Spieler (10 Sieger der Hauptrunde und 54 Spieler, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
32 Spieler (Sieger der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
20 Spieler (10 Verlierer der Hauptrunde gegen 10 Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
32 Spieler (10 Sieger der 1. Verliererrunde und 22 Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
32 Spieler (Sieger der 2. Verliererrunde gegen Verlierer der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Damenturnier

Modus 
Die 22 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Viertelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
16 Spielerinnen (6 Siegerinnen der Hauptrunde und 10 Spielerinnen, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
8 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
14 Spielerinnen (Verliererinnen der Hauptrunde gegen Verliererinnen der Gewinnerrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
8 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Verliererrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
8 Spielerinnen (Siegerinnen der 2. Verliererrunde gegen Verliererinnen der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Einzelnachweise 

2010
Billardveranstaltung 2010
Billardturnier in Krywyj Rih